Ша́рль Эресма́нн (; 19 апреля 1905, Страсбург, Германия, ныне Франция — 22 сентября 1979, Амьен, Франция) — французский математик, работавший в области дифференциальной топологии и теории категорий. Один из основателей группы математиков «Бурбаки».

Известен своими работами по топологии групп Ли, созданием концепции струи и семинаром по теории категорий.

Окончил Высшую нормальную школу в Париже. После окончания университета один год служил в армии. В 1934 году под руководством Эли Картана защитил диссертацию «О топологии некоторых однородных пространств» (франц.: «Sur la topologie de certains espaces homogènes»).

В 1957 году он основал математический журнал Cahiers de Topologie et Géometrie Différentielle Categoriques.

Под его руководством диссертации на степень Ph.D. защитили 76 человек, включая Жоржа Риба, У (Ву) Вэньцзюня, Андре Хефлигера и .

См. также

Ссылки 
 

Бурбаки
Математики по алфавиту
Математики Франции
Математики XX века
Дифференциальные геометры
Президенты Французского математического общества